USS „Advance” – nazwa sześciu okrętów United States Navy:
  – brygantyna uczestnicząca w dwóch wyprawach arktycznych.
  – parowiec bocznokołowy podczas wojny secesyjnej wykorzystywany przez Confederate States Navy jako łamacz blokady (CSS „Advance”), a następnie przez US Navy jako kanonierka, w późniejszych latach przemianowany na USS „Frolic”.
  – okręt patrolowy służący podczas I wojny światowej.
  – holownik służący podczas I wojny światowej.
  – trałowiec służący podczas II wojny światowej.
  – trałowiec służący podczas zimnej wojny.

Advance